Де лас Куэвас () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Де лас Куэвас, Арман (1968—2018) — французский шоссейный велогонщик.
 Де лас Куэвас, Мигель (род. 1986) — испанский футболист, полузащитник.